«Что дала мне вода» () — картина мексиканской художницы Фриды Кало, созданная в 1938 году.

Картина является автобиографичной. По мнению исследователя Наташи Стид «все её картины были очень честными, и она никогда не изображала себя более или менее красивой, чем она была на самом деле». В этом произведении Кало также размышляет о своей жизни. Кало освободила в ней свой подсознательный разум, используя кажущееся иррациональным сопоставление образов в своей ванне. На этой картине Фрида изобразила и себя, а именно свои ноги со ступнями, лежащими в ванне с серой водой.

Картина была включена в первую персональную выставку Кало, проходившую в Галерее Жюльена Леви в Нью-Йорке в ноябре 1938 года. Ныне «Что дала мне вода» является частью частного собрания произведений сюрреализма коллекционера искусства Даниэля Филипакки.

Описание 
Пальцы ног Кало поднимаются из воды в ванне и отражаются в ней же. Они доминируют в картине, и, наряду с ёё бёдрами под водой, служат единственным свидетельством физического присутствия Фриды в этом автопортрете. В воде плавают различные предметы, служащие отсылками к биографии Кало. На острове в ванне расположен вулкан, извергающий небоскреб, мертвый дятел лежит на дереве, а маленький скелет сидит на холме. С этого острова тянется тугая верёвка, создающая алмазоподобную форму в центре ванны и в конце концов обвивающаяся вокруг шеи обнажённой женской фигуры, плавающая будто Офелия. От этой женской фигуры, которая может представлять саму Кало, верёвка возвращается к острову, в руку безликого мужчины, лежащего на его краю острова. Он, кажется, наблюдает за женщиной, которую он отдалённо душит.

Кроме того, в ванне плавает порожнее мексиканское платье, морская раковина, полная пулевых отверстий, пара, напоминающая родителей Кало из её более ранней картины «Мои прародители, мои родители и я», а также две любовницы, которые позднее появились в её картине 1939 года «Две обнажённые в лесу».

Интерпретации 
Картина содержит отсылки к традиционной и древней иконографии, мифологии и символике, эротизм и ботанику, а также к более ранним работам Кало. К ним относятся темы из её картины «Мои прародители, мои родители и я» (1936), сходства с работой XV века «Сад земных наслаждений» живописца Иеронима Босха в её внимании к флоре и фауне и отсылка к её политической позиции, нашедшей себя в идее столкновения старого и нового, выраженной через небоскрёб, вырывающийся из извергающегося вулкана. Среди различных жутких элементов в картине выделяются скелет и обнажённая купальщица, задушенная верёвкой.

«Что дала мне вода» служит воспоминаниями Фриды о своей жизни, изображающими жизнь и смерть, утешение и потерю. В центре ее внимания находится путь, следуя которому Фрида оказалась погружённой в свою жизнь. Фрида говорила: «Я пила, чтобы утопить свою боль, а проклятая боль научилась плавать». Исследователь Грэм Уотт утверждал, что общей чертой картин Кало была двойственность, поскольку Кало писала «тело, которое она потеряла, и тело, которое у неё было, ее гетеросексуальные и лесбийские отношения, традиционные и современные образы, мексиканские и европейские мотивы, близость и предательство тех, кого она любила, печаль и радость, а также общность её мировоззрения и одиночество её положения». В картине «Что дала мне вода» Фрида выглядит безжизненной. Её правая нога кровоточит и деформирована, отражая то, что происходило с её телом, пока она страдала от боли.

Из более чем 30 операций, перенесённых Фридой, большинство были проведены на спине, правой ноге и правой ступне. Отсюда и деформации в её правой ноге в картине «Что дала мне вода», где между её пальцами кровоточит трещина.

Как и многие другие работы Кало, «Что дала мне вода» — очень личная картина. Летисия Перес Алонсо отмечала, что «в картине Кало зритель в конечном итоге отождествляется с изображаемым субъектом, и таким образом расстояние между ними стирается».

Вулкан — краеугольный камень композиции этой картины, поскольку он служит явным символом того, что она больше не подавляет свои чувства к своему телу, своё отношение к мужу, Диего Ривере. В своем дневнике Кало описала себя как «ту, которая сама себя родила». Андреа Кеттенман пришла к выводу, что Фрида в этой картине начала открывать и переживать как свое собственное «Я», так и окружающий мир на новом, более сознательном уровне. Извержение вулкана отражает её неизбежное извержение.

По мнению критика Бертрама Вулфа, картины Кало, казалось, объединили сюрреализм и «глубоко укоренившуюся мексиканскую традицию».

Андре Бретон рассматривал искусство Кало как сюрреалистическое, для него «Что дала мне вода» была образцом её сюрреализма.

Примечания 

Картины Фриды Кало
Картины 1938 года
Картины из частных собраний